Big Bend hace referencia a varios artículos sobre lugares:

Estados Unidos 
 Big Bend, California.
 Big Bend, Florida.
 Big Bend, una región de Texas, donde se encuentra el Parque nacional Big Bend.
 Presa Big Bend en el río Misuri, Dakota del Sur.

Canadá 
 Big Bend, Columbia Británica.

Suazilandia 
 Big Bend, ciudad del distrito de Lubombo.